Мефисто́фель — название золотого самородка массой 20,25 грамма, проба 901,2.

Самородок хранится в Алмазном фонде России, уникален в художественном плане и является самым приметным экспонатом из-за поразительного сходства очертания самородка с профилем Мефистофеля.
По результатам проведённой экспертизы было установлено, что самородок не был искусственно обработан.

Данный самородок является самым маленьким по массе из всех находящихся в хранилище Алмазного фонда.

История 
Самородок был найден на Чукотке в 1944 году.

Примечания 

Золотые самородки
Алмазный фонд